Plaats in Indonesië
 Papungan (Kanigoro), een plaats in het bestuurlijke gebied Blitar in de provincie Oost-Java
 Papungan (Pitu), een plaats in het bestuurlijke gebied Ngawi in de provincie Oost-Java